Neumarkt (en alemán "mercado nuevo") es el nombre de varias ciudades y plazas de Alemania, Austria, Suiza, Italia, Polonia, la República Checa y Rumanía.

Alemania 
Neumarkt in der Oberpfalz: capital del distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado, en Baviera, Alemania.
Neumarkt-Sankt Veit: en el distrito de Mühldorf (Baviera).
Neumarkt (Dresde): plaza situada en el centro histórico de Dresde (Sajonia).

Austria 
Neumarkt am Wallersee: en el estado federado de Salzburgo, Austria.
Neumarkt an der Ybbs: en la Baja Austria.
Neumarkt im Mühlkreis: en el Mühlviertel, Alta Austria.
Neumarkt im Hausruckkreis: en el Hausruckviertel, Alta Austria.
Neumarkt in der Steiermark: en Estiria.
Neumarkt an der Raab: en Burgenland.

Suiza 
Neumarkt (Zúrich): plaza situada en Zúrich.

Italia (Tirol del Sur) 
Neumarkt (en italiano Egna): en el Tirol del Sur.

Polonia 
Nombre alemán de Środa Śląska, en el voivodato de la Baja Silesia (Neumarkt in Schlesien).
Nombre alemán de Nowy Targ, en el voivodato de Pequeña Polonia.

República Checa 
Nombre alemán de Úterý, en Bohemia Occidental.

Rumanía 
Nombre alemán de Târgu Mureş, en Rumanía (Neumarkt im Mieresch).